Las Vegas může být:
 Las Vegas – město v Nevadě v USA
 Las Vegas Valley – metropolitní oblast kolem Las Vegas v Nevadě, zahrnující i další města
 Las Vegas (Nové Mexiko) – město v Novém Mexiku v USA
 Las Vegas (Honduras) – obec v Hondurasu
 Las Vegas: Kasino (v originále Las Vegas) – americký televizní seriál z let 2003–2008